Гера́нь крупнокорневи́щная () — вид многолетних, травянистых растений рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает субальпийский пояс Альп, Балкан и Карпат.

Скальные участки.

Гелиофит, но растет и в тени, только цветет хуже. Ксеромезофит, олиготроф.

Ботаническое описание 

Всё растение опушено и ароматно.

Корневище длинное, толстое, ветвящееся по поверхности почвы. Розетки прикорневых листьев на длинных, 20 см черешках отходят от корневища.

Листья ярко-зелёные, удлинённо-округлые, разделённые на 5—7 долей, крупнозубчатые, 6—10 см шириной. Растение вечнозеленое. 

Стебли приподняты над прикорневыми листьями на 5—10 см. Благодаря подземным побегам и легко укореняющимся стеблям герань быстро расползается. 

Соцветие зонтиковидное. Цветки ярко-пурпуровые, или красноватые, до 3 см в диаметре.

Цветение в июне-июле в течение 20—30 дней. Созревание семян в конце июля — августе.

В культуре 

В культуре с XVII века.

Благодаря длинному, быстро нарастающему корневищу образует плотные заросли. Декоративна весь сезон. Осенняя окраска листвы красная или золотистая.

К составу почвы не требовательна. Предпочитает солнечные места. Засухоустойчива.

Размножают осенью отрезками корневищ с почкой, а также семенами. При семенном размножении сеянцы зацветают на второй год.

Использование: в рокариях, передний план смешанных цветников.

Сорта 

 'Bevan’s Variety'. Высота куста около 30 см, ширина около 40 см. Цветки простые, около 25 мм в диаметре, лепестки пурпурно-розовые, жилки светлые. Цветет в мае-июле.
 'Czakor'. Цветки пурпурно-красные.
 'Lohfelden'. Высота куста около 25 см, ширина около 40 см. Цветки простые, около 25 мм в диаметре, лепестки беловатые со светло-розовыми жилками. Тычиночные нити розовые.
 'Ingwersen’s Variety'. Цветки бледно-розовые.
 'Insversen'. Цветки фиолетово-розовые.
 'Spessart'. Высота куста около 30 см, ширина около 40 см. Цветки простые, около 25 мм в диаметре, лепестки беловатые в основании розовые. Отличается наличием зимующих листьев.
 'Variegata' (syn. 'Variegatum'). Отдельный куст до взрослого состояния разрастается около 3 лет. Листья, покрытые яркими жёлтыми пятнами, часто выглядят слегка мятыми, но это не портит общей картины. Листья не имеют яркого сильного запаха, как у видовой герани. Цветки розовые. В условиях Северо-Запада Российской Федерации зимует хорошо. Высота растений около 25 см, ширина около 30 см. Диаметр цветка около 25 см.

Примечания

Ссылки

Литература 
 

крупнокорневищная
Флора Евразии
Декоративные садовые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum